Ниже представлен список земноводных, зарегистрированных на территории Мексики. За всю историю наблюдений в Мексике было зарегистрировано 393 вида земноводных, 3 из которых считаются вымершими.

Червяги (Gymnophiona) 
Семейство Dermophiidae

 Dermophis mexicanus (Duméril & Bibron, 1841) — кожистая червяга
 Dermophis oaxacae (Mertens, 1930) — тихоокеанская червяга
 Gymnopis syntrema (Cope, 1866)

Хвостатые земноводные (Caudata) 

Семейство Ambystomatidae

 Ambystoma altamirani Dugès, 1895 — горная амбистома
 Ambystoma amblycephalum Taylor, 1940 — пятнистобокая амбистома
 Ambystoma andersoni Krebs & Brandon, 1984 — коренастая амбистома
 Ambystoma bombypellum Taylor, 1940 — блестящая амбистома
 Ambystoma dumerilii (Dugès, 1870) — амбистома Дюмериля
 Ambystoma flavipiperatum ixon, 1963 — крапчатая амбистома
 Ambystoma granulosum Taylor, 1944 — оливковая амбистома
 Ambystoma leorae (Taylor, 1943) — пугливая амбистома
 Ambystoma lermaense (Taylor, 1940) — съедобная амбистома
 Ambystoma mavortium Baird, 1850
 Ambystoma mexicanum (Shaw & Nodder, 1798) — мексиканская амбистома
 Ambystoma ordinarium Taylor, 1940 — речная амбистома
 Ambystoma rivulare (Taylor, 1940)
 Ambystoma rosaceum Taylor, 1941 — розовая амбистома
 Ambystoma silvense Webb, 2004
 Ambystoma subsalsum Taylor, 1943
 Ambystoma taylori Brandon, Maruska, & Rumph, 1982 — амбистома Тейлора
 Ambystoma velasci (Dugès, 1888) — мексиканская тигровая амбистома

Семейство Безлёгочные саламандры 

 Aneides lugubris (Hallowell, 1849)
 Batrachoseps major Camp, 1915
 Bolitoglossa alberchi García-París, Parra-Olea, Brame, & Wake, 2002
 Bolitoglossa chinanteca Rovito, Parra-Olea, Lee, & Wake, 2012
 Bolitoglossa engelhardti (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa flavimembris (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa flaviventris (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa franklini (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa hartwegi Wake & Brame, 1969
 Bolitoglossa hermosa Papenfuss, Wake, & Adler, 1984
 Bolitoglossa lincolni (Stuart, 1943)
 Bolitoglossa macrinii (Lafrentz, 1930)
 Bolitoglossa mexicana Duméril, Bibron, & Duméril, 1854
 Bolitoglossa mulleri (Brocchi, 1883)
 Bolitoglossa oaxacensis Parra-Olea, García-París, & Wake, 2002
 Bolitoglossa occidentalis Taylor, 1941
 Bolitoglossa platydactyla (Gray, 1831)
 Bolitoglossa riletti Holman, 1964
 Bolitoglossa rostrata (Brocchi, 1883)
 Bolitoglossa rufescens (Cope, 1869)
 Bolitoglossa stuarti Wake & Brame, 1969
 Bolitoglossa veracrucis Taylor, 1951
 Bolitoglossa yucatana (Peters, 1882)
 Bolitoglossa zapoteca Parra-Olea, García-París, & Wake, 2002
 Chiropterotriton arboreus (Taylor, 1941)
 Chiropterotriton chiropterus (Cope, 1863)
 Chiropterotriton chondrostega (Taylor, 1941)
 Chiropterotriton cracens Rabb, 1958
 Chiropterotriton dimidiatus (Taylor, 1940)
 Chiropterotriton lavae (Taylor, 1942)
 Chiropterotriton magnipes Rabb, 1965
 Chiropterotriton miquihuanus Campbell, Streicher, Cox, & Brodie, 2014
 Chiropterotriton mosaueri (Woodall, 1941)
 Chiropterotriton multidentatus (Taylor, 1939)
 Chiropterotriton orculus (Cope, 1865)
 Chiropterotriton priscus Rabb, 1956
 Chiropterotriton terrestris (Taylor, 1941)
 Cryptotriton alvarezdeltoroi (Papenfuss & Wake, 1987)
 Dendrotriton megarhinus (Rabb, 1960)
 Dendrotriton rabbi (Lynch & Wake, 1975)
 Dendrotriton xolocalcae (Taylor, 1941)
 Ensatina eschscholtzii Gray, 1850
 Isthmura sierraoccidentalis Lowe, Jones & Wright, 1968
 Nyctanolis pernix Elias & Wake, 1983
 Oedipina elongata (Schmidt, 1936)
 Parvimolge townsendi (Dunn, 1922)
 Pseudoeurycea ahuitzotl Adler, 1996
 Pseudoeurycea altamontana (Taylor, 1939)
 Pseudoeurycea amuzga Pérez-Ramos & Saldaña de la Riva, 2003
 Pseudoeurycea anitae Bogert, 1967
 Pseudoeurycea aquatica Wake & Campbell, 2001
 Pseudoeurycea aurantia Canseco-Márquez & Parra-Olea, 2003
 Pseudoeurycea bellii (Gray, 1850)
 Pseudoeurycea boneti Alvarez & Martín, 1967
 Pseudoeurycea brunnata Bumzahem & Smith, 1955
 Pseudoeurycea cafetalera Parra-Olea, Rovito, Márquez-Valdelmar, Cruz, Murrieta-Galindo, & Wake, 2010
 Pseudoeurycea cephalica (Cope, 1865)
 Pseudoeurycea cochranae (Taylor, 1943)
 Pseudoeurycea conanti Bogert, 1967
 Pseudoeurycea firscheini Shannon & Werler, 1955
 Pseudoeurycea gadovii (Dunn, 1926) 
 Pseudoeurycea galeanae (Taylor, 1941)
 Pseudoeurycea gigantea (Taylor, 1939)
 Pseudoeurycea goebeli (Schmidt, 1936)
 Pseudoeurycea juarezi Regal, 1966
 Pseudoeurycea kuautli Campbell, Brodie, Blancas-Hernández, & Smith, 2013
 Pseudoeurycea leprosa (Cope, 1869)
 Pseudoeurycea lineola (Cope, 1865)
 Pseudoeurycea longicauda Lynch, Wake, & Yang, 1983
 Pseudoeurycea lynchi Parra-Olea, Papenfuss, & Wake, 2001
 Pseudoeurycea maxima Parra-Olea, García-París, Papenfuss, & Wake, 2005
 Pseudoeurycea melanomolga (Taylor, 1941)
 Pseudoeurycea mixcoatl Adler, 1996
 Pseudoeurycea mixteca Canseco-Márquez & Gutiérrez-Mayén, 2005
 Pseudoeurycea mystax Bogert, 1967
 Pseudoeurycea naucampatepetl Parra-Olea, Papenfuss, & Wake, 2001
 Pseudoeurycea nigra (Wake & Johnson, 1989)
 Pseudoeurycea nigromaculata (Taylor, 1941)
 Pseudoeurycea obesa Parra-Olea, García-París, Hanken, & Wake, 2005
 Pseudoeurycea orchileucos (Brodie, Mendelson, & Campbell, 2002)
 Pseudoeurycea orchimelas (Brodie, Mendelson, & Campbell, 2002)
 Pseudoeurycea papenfussi Parra-Olea, García-París, Hanken, & Wake, 2005
 Pseudoeurycea parva Lynch & Wake, 1989
 Pseudoeurycea praecellens (Rabb, 1955)
 Pseudoeurycea quetzalanensis Parra-Olea, Canseco-Márquez, & García-París, 2004
 Pseudoeurycea rex (Dunn, 1921)
 Pseudoeurycea robertsi (Taylor, 1939)
 Pseudoeurycea rubrimembris (Taylor & Smith, 1945)
 Pseudoeurycea ruficauda Parra-Olea, García-París, Hanken, & Wake, 2004
 Pseudoeurycea saltator Lynch & Wake, 1989
 Pseudoeurycea scandens Walker, 1955
 Pseudoeurycea smithi (Taylor, 1939)
 Pseudoeurycea tenchalli Adler, 1996
 Pseudoeurycea teotepec Adler, 1996
 Pseudoeurycea tlahcuiloh Adler, 1996
 Pseudoeurycea tlilicxitl Lara-Góngora, 2003
 Pseudoeurycea unguidentis (Taylor, 1941)
 Pseudoeurycea werleri Darling & Smith, 1954
 Thorius adelos (Papenfuss & Wake, 1987)
 Thorius arboreus Hanken & Wake, 1994 — карликовая древесная саламандра
 Thorius aureus Hanken & Wake, 1994
 Thorius boreas Hanken & Wake, 1994
 Thorius dubitus Taylor, 1941
 Thorius grandis Hanken, Wake, & Freeman, 1999
 Thorius hankeni Campbell, Brodie, Flores-Villela, & Smith, 2014
 Thorius infernalis Hanken, Wake, & Freeman, 1999
 Thorius insperatus Hanken & Wake, 1994
 Thorius lunaris Hanken & Wake, 1998
 Thorius macdougalli Taylor, 1949
 Thorius magnipes Hanken & Wake, 1998
 Thorius maxillabrochus Gehlbach, 1959
 Thorius minutissimus Taylor, 1949
 Thorius minydemus Hanken & Wake, 1998
 Thorius munificus Hanken & Wake, 1998
 Thorius narismagnus Shannon & Werler, 1955
 Thorius narisovalis Taylor, 1940
 Thorius omiltemi Hanken, Wake, & Freeman, 1999
 Thorius papaloae Hanken & Wake, 2001
 Thorius pennatulus Cope, 1869
 Thorius pulmonaris Taylor, 1940
 Thorius schmidti Gehlbach, 1959
 Thorius smithi Hanken & Wake, 1994
 Thorius spilogaster Hanken & Wake, 1998
 Thorius troglodytes Taylor, 1941

Семейство Настоящие саламандры 

 Notophthalmus meridionalis (Cope, 1880)
 Taricha torosa (Rathke, 1833)

Семейство Сиреновые 
 Siren intermedia Barnes, 1826
 Siren lacertina Österdam, 1766

Бесхвостые (Anura)

Семейство Носатые жабы 
 Rhinophrynus dorsalis Duméril & Bibron, 1841

Семейство Craugastoridae 

 Craugastor alfredi (Boulenger, 1898)
 Craugastor amniscola (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor augusti (Dugès, 1879)
 Craugastor batrachylus (Taylor, 1940)
 Craugastor berkenbuschii (Peters, 1870)
 Craugastor brocchi (Boulenger, 1882)
 Craugastor decoratus (Taylor, 1942)
 Craugastor galacticorhinus (Canseco-Márquez & Smith, 2004)
 Craugastor glaucus (Lynch, 1967)
 Craugastor greggi (Bumzahem, 1955)
 Craugastor guerreroensis (Lynch, 1967)
 Craugastor hobartsmithi (Taylor, 1937)
 Craugastor laticeps (Duméril, 1853)
 Craugastor lineatus (Brocchi, 1879)
 Craugastor loki (Shannon & Werler, 1955)
 Craugastor matudai (Taylor, 1941)
 Craugastor megalotympanum (Shannon & Werler, 1955)
 Craugastor mexicanus (Brocchi, 1877)
 Craugastor montanus (Taylor, 1942)
 Craugastor occidentalis (Taylor, 1941)
 Craugastor omiltemanus (Günther, 1900)
 Craugastor palenque (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor pelorus (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor polymniae (Campbell, Lamar, & Hillis, 1989)
 Craugastor pozo (Johnson & Savage, 1995)
 Craugastor pygmaeus (Taylor, 1937)
 Craugastor rhodopis (Cope, 1867)
 Craugastor rugulosus (Cope, 1870)
 Craugastor rupinius (Campbell & Savage, 2000)
 Craugastor saltator (Taylor, 1941)
 Craugastor silvicola (Lynch, 1967)
 Craugastor spatulatus (Smith, 1939)
 Craugastor stuarti (Lynch, 1967)
 Craugastor tarahumaraensis (Taylor, 1940)
 Craugastor taylori (Lynch, 1966)
 Craugastor uno (Savage, 1985)
 Craugastor vocalis (Taylor, 1940)
 Craugastor vulcani (Shannon & Werler, 1955)
 Craugastor yucatanensis (Lynch, 1965)

Семейство Leptodactylidae 

 Engystomops pustulosus (Cope, 1864)
 Leptodactylus fragilis (Brocchi, 1877)
 Leptodactylus melanonotus (Hallowell, 1861)

Семейство Eleutherodactylidae 

 Eleutherodactylus albolabris (Taylor, 1943)
 Eleutherodactylus angustidigitorum (Taylor, 1940)
 Eleutherodactylus cystignathoides (Cope, 1877)
 Eleutherodactylus dennisi (Lynch, 1970)
 Eleutherodactylus dilatus (Davis & Dixon, 1955)
 Eleutherodactylus grandis (Dixon, 1957)
 Eleutherodactylus grunwaldi Reyes-Velasco, Ahumada-Carrillo, Burkhardt, & Devitt, 2015
 Eleutherodactylus guttilatus (Cope, 1879)
 Eleutherodactylus interorbitalis (Langebartel & Shannon, 1956)
 Eleutherodactylus leprus (Cope, 1879)
 Eleutherodactylus longipes (Baird, 1859)
 Eleutherodactylus maurus Hedges, 1989
 Eleutherodactylus modestus (Taylor, 1942)
 Eleutherodactylus nitidus (Peters, 1870)
 Eleutherodactylus nivicolimae (Dixon & Webb, 1966)
 Eleutherodactylus pallidus (Duellman, 1958)
 Eleutherodactylus pipilans (Taylor, 1940)
 Eleutherodactylus planirostris (Cope, 1862)
 Eleutherodactylus rubrimaculatus (Taylor & Smith, 1945)
 Eleutherodactylus rufescens (Duellman & Dixon, 1959)
 Eleutherodactylus saxatilis (Webb, 1962)
 Eleutherodactylus syristes (Hoyt, 1965)
 Eleutherodactylus teretistes (Duellman, 1958)
 Eleutherodactylus verrucipes (Cope, 1885)
 Eleutherodactylus verruculatus (Peters, 1870)
 Eleutherodactylus wixarika Reyes-Velasco, Ahumada-Carrillo, Burkhardt, & Devitt, 2015

Семейство Жабы 

 Anaxyrus boreas (Baird & Girard, 1852)
 Anaxyrus californicus (Camp, 1915)
 Anaxyrus cognatus (Say, 1822)
 Anaxyrus compactilis (Wiegmann, 1833)
 Anaxyrus debilis (Girard, 1854)
 Anaxyrus kelloggi (Taylor, 1938)
 Anaxyrus mexicanus (Brocchi, 1879)
 Anaxyrus punctatus (Baird & Girard, 1852)
 Anaxyrus retiformis (Sanders & Smith, 1951)
 Anaxyrus speciosus (Girard, 1854)
 Anaxyrus woodhousii (Girard, 1854)
 Incilius alvarius (Girard, 1859)
 Incilius aurarius Mendelson, Mulcahy, Snell, Acevedo, & Campbell, 2012
 Incilius bocourti (Brocchi, 1877)
 Incilius campbelli (Mendelson, 1994)
 Incilius canaliferus (Cope, 1877)
 Incilius cavifrons (Firschein, 1950)
 Incilius coccifer (Cope, 1866)
 Incilius cristatus (Wiegmann, 1833)
 Incilius cycladen (Lynch & Smith, 1966)
 Incilius gemmifer (Taylor, 1940)
 Incilius intermedius (Günther, 1858)
 Incilius luetkenii (Boulenger, 1891)
 Incilius macrocristatus (Firschein & Smith, 1957)
 Incilius marmoreus (Wiegmann, 1833)
 Incilius mazatlanensis (Taylor, 1940)
 Incilius mccoyi Santos-Barrera & Flores-Villela, 2011
 Incilius nebulifer (Girard, 1854)
 Incilius occidentalis (Camerano, 1879)
 Incilius perplexus (Taylor, 1943)
 Incilius pisinnus (Mendelson, Williams, Sheil, & Mulcahy, 2005)
 Incilius spiculatus (Mendelson, 1997)
 Incilius tacanensis (Smith, 1952)
 Incilius tutelarius (Mendelson, 1997)
 Incilius valliceps (Wiegmann, 1833) 
 Rhinella marina (Linnaeus, 1758)

Семейство Квакши 

 Acris blanchardi Harper, 1947
 Agalychnis callidryas (Cope, 1862) 
 Agalychnis dacnicolor (Cope, 1864)
 Agalychnis moreletii (Duméril, 1853)
 Anotheca spinosa (Steindachner, 1864)
 Bromeliohyla bromeliacia (Schmidt, 1933)
 Bromeliohyla dendroscarta (Taylor, 1940)
 Charadrahyla altipotens (Duellman, 1968)
 Charadrahyla chaneque (Duellman, 1961)
 Charadrahyla nephila (Mendelson & Campbell, 1999)
 Charadrahyla taeniopus (Günther, 1901)
 Charadrahyla tecuani Campbell, Blancas-Hernández, & Smith, 2009
 Charadrahyla trux (Adler & Dennis, 1972)
 Dendropsophus ebraccatus (Cope, 1874)
 Dendropsophus microcephalus (Cope, 1886)
 Dendropsophus robertmertensi (Taylor, 1937)
 Dendropsophus sartori (Smith, 1951)
 Diaglena spatulata (Günther, 1882)
 Duellmanohyla chamulae (Duellman, 1961)
 Duellmanohyla ignicolor (Duellman, 1961)
 Duellmanohyla schmidtorum (Stuart, 1954)
 Ecnomiohyla echinata (Duellman, 1961)
 Ecnomiohyla miotympanum (Cope, 1863)
 Ecnomiohyla valancifer (Firschein & Smith, 1956)
 Exerodonta abdivita (Campbell & Duellman, 2000)
 Exerodonta bivocata (Duellman & Hoyt, 1961)
 Exerodonta chimalapa (Mendelson & Campbell, 1994)
 Exerodonta juanitae (Snyder, 1972)
 Exerodonta melanomma (Taylor, 1940)
 Exerodonta pinorum (Taylor, 1937)
 Exerodonta smaragdina (Taylor, 1940)
 Exerodonta sumichrasti Brocchi, 1879
 Exerodonta xera (Mendelson & Campbell, 1994)
 Hyla arboricola Taylor, 1941
 Hyla arenicolor Cope, 1866
 Hyla euphorbiacea Günther, 1858
 Hyla eximia Baird, 1854 
 Hyla plicata Brocchi, 1877
 Hyla walkeri Stuart, 1954
 Hyla wrightorum Taylor, 1939
 Megastomatohyla mixe (Duellman, 1965)
 Megastomatohyla mixomaculata (Taylor, 1950)
 Megastomatohyla nubicola (Duellman, 1964)
 Megastomatohyla pellita (Duellman, 1968)
 Plectrohyla acanthodes Duellman & Campbell, 1992
 Plectrohyla ameibothalame (Canseco-Márquez, Mendelson, & Gutiérrez-Mayén, 2002)
 Plectrohyla arborescandens (Taylor, 1939)
 Plectrohyla avia Stuart, 1952
 Plectrohyla bistincta (Cope, 1877)
 Plectrohyla calthula (Ustach, Mendelson, McDiarmid, & Campbell, 2000)
 Plectrohyla calvicollina (Toal, 1994)
 Plectrohyla celata (Toal & Mendelson, 1995)
 Plectrohyla cembra (Caldwell, 1974)
 Plectrohyla charadricola (Duellman, 1964)
 Plectrohyla chryses (Adler, 1965)
 Plectrohyla crassa (Brocchi, 1877)
 Plectrohyla cyanomma (Caldwell, 1974)
 Plectrohyla cyclada (Campbell & Duellman, 2000)
 Plectrohyla ephemera (Meik, Canseco-Márquez, Smith, & Campbell, 2005)
 Plectrohyla guatemalensis Brocchi, 1877
 Plectrohyla hartwegi Duellman, 1968
 Plectrohyla hazelae (Taylor, 1940)
 Plectrohyla ixil Stuart, 1942
 Plectrohyla labedactyla (Mendelson & Toal, 1996)
 Plectrohyla lacertosa Bumzahem & Smith, 1954
 Plectrohyla matudai Hartweg, 1941
 Plectrohyla miahuatlanensis Meik, Smith, Canseco-Márquez, & Campbell, 2006
 Plectrohyla mykter (Adler & Dennis, 1972)
 Plectrohyla pachyderma (Taylor, 1942)
 Plectrohyla pentheter (Adler, 1965)
 Plectrohyla psarosema (Campbell & Duellman, 2000)
 Plectrohyla pycnochila Rabb, 1959
 Plectrohyla robertsorum (Taylor, 1940)
 Plectrohyla sabrina (Caldwell, 1974)
 Plectrohyla sagorum Hartweg, 1941
 Plectrohyla siopela (Duellman, 1968)
 Plectrohyla thorectes (Adler, 1965)
 Pseudacris cadaverina (Cope, 1866) 
 Pseudacris clarkii (Baird, 1854)
 Pseudacris hypochondriaca (Hallowell, 1854)
 Ptychohyla acrochorda Campbell & Duellman, 2000
 Ptychohyla dendrophasma (Campbell, Smith, & Acevedo, 2000)
 Ptychohyla erythromma (Taylor, 1937)
 Ptychohyla euthysanota (Kellogg, 1928)
 Ptychohyla leonhardschultzei (Ahl, 1934)
 Ptychohyla macrotympanum (Tanner, 1957)
 Ptychohyla zophodes Campbell & Duellman, 2000
 Scinax staufferi (Cope, 1865)
 Smilisca baudinii (Duméril & Bibron, 1841)
 Smilisca cyanosticta (Smith, 1953)
 Smilisca dentata (Smith, 1957)
 Smilisca fodiens (Boulenger, 1882)
 Tlalocohyla godmani (Günther, 1901)
 Tlalocohyla loquax (Gaige & Stuart, 1934)
 Tlalocohyla picta (Günther, 1901)
 Tlalocohyla smithii (Boulenger, 1902)
 Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758)
 Triprion petasatus (Cope, 1865)

Семейство Стеклянные лягушки 

 Hyalinobatrachium fleischmanni (Boettger, 1893)

Семейство Узкороты 

 Gastrophryne elegans (Boulenger, 1882)
 Gastrophryne mazatlanensis (Taylor, 1943)
 Gastrophryne olivacea (Hallowell, 1856)
 Hypopachus barberi Schmidt, 1939
 Hypopachus ustus (Cope, 1866)
 Hypopachus variolosus (Cope, 1866)

Семейство Настоящие лягушки 

 Lithobates berlandieri (Baird, 1859)
 Lithobates brownorum (Sanders, 1973)
 Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)
 Lithobates chichicuahutla (Cuellar, Méndez-De La Cruz, & Villagrán-Santa Cruz, 1996)
 Lithobates chiricahuensis (Platz & Mecham, 1979)
 Lithobates dunni (Zweifel, 1957)
 Lithobates forreri (Boulenger, 1883)
 Lithobates johni (Blair, 1965)
 Lithobates lemosespinali (Smith & Chiszar, 2003)
 Lithobates macroglossa (Brocchi, 1877)
 Lithobates maculatus (Brocchi, 1877)
 Lithobates magnaocularis (Frost & Bagnara, 1974)
 Lithobates megapoda (Taylor, 1942)
 Lithobates montezumae (Baird, 1854)
 Lithobates neovolcanicus (Hillis & Frost, 1985)
 Lithobates omiltemanus (Günther, 1900)
 Lithobates psilonota (Webb, 2001)
 Lithobates pueblae (Zweifel, 1955)
 Lithobates pustulosus (Boulenger, 1883)
 Lithobates sierramadrensis (Taylor, 1939)
 Lithobates spectabilis (Hillis & Frost, 1985)
 Lithobates tarahumarae (Boulenger, 1917)
 Lithobates tlaloci (Hillis & Frost, 1985)
 Lithobates vaillanti (Brocchi, 1877)
 Lithobates yavapaiensis (Platz & Frost, 1984)
 Lithobates zweifeli (Hillis, Frost, & Webb, 1984)
 Rana boylii Baird, 1854
 Rana draytonii Baird & Girard, 1852

Семейство Пиповые 

 Xenopus laevis (Daudin, 1802) [I] — гладкая шпорцевая лягушка

Семейство Лопатоноги 

 Scaphiopus couchii Baird, 1854 — барашковый лопатоног
 Scaphiopus hurterii Strecker, 1910
 Spea bombifrons (Cope, 1863) — равнинный лопатоног
 Spea hammondii (Baird, 1859)
 Spea multiplicata (Cope, 1863)

Источник 
 

Списки земноводных
Списки:Мексика
Природа Мексики